Мелборн-Бич () — город в округе Бревард штата Флорида, США.

География 
По данным Бюро переписи населения США площадь города составляет 3,4 км², из них 2,7 км² — суша и 0,7 км² — открытые водные поверхности. Расположен на барьерном острове, который отделяет лагуну реки Индиан от Атлантического океана. Остров составляет около 56 км в длину и протянулся от мыса Канаверал на юге до залива Себастьян на юге.

Население 
По данным переписи 2010 года население города состалвляет 3101 человек.

По данным переписи 2000 года население города насчитывало 3335 человек. Расовый состав: белые — 97,51 %; афроамериканцы — 0,09 %; азиаты — 0,99 %; коренные американцы — 0,12 %; другие расы — 0,24 %; представители двух и более рас — 1,05 %. На каждые 100 женщин приходится в среднем 103,2 мужчины. Средний возраст населения — 46 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Флориды
Малые города округа Бревард